Sekretær har flere betydninger:

 Sekretær (møbel) – et møbel – helt eller delvist aflåseligt skuffemøbel forsynet med en skriveplade.
 Sekretær (arbejde) – betegnelse for en person, der håndterer administrative arbejdsfunktioner.
 Generalsekretær – titlen for den øverste daglige leder i en række organisationer.
 Lægesekretær – sekretær på hospitalsafdelinger eller hos praktiserende læger.
 Ambassadesekretær – stillingsbetegnelse for en yngre udsendt medarbejder under ambassadørniveau ved en ambassade.
 Statssekretær – politisk hverv i en række lande (men ikke i Danmark, svarer cirka til departementschef).
 Kabinetssekretær – den person som står for en regents eller fyrstes personlige korrespondance og kontorhold.
 Redaktionssekretær – en redaktionel medarbejder ved et medie.

Se også
 Sekretærfugl – en rovfugl (Sagittarius serpentarius).
 FN's generalsekretær – liste og beskrivelse af FS's generalsekretærer
 NATOs generalsekretær – liste og beskrivelse af NATOs generalsekretærer